Арыстан ( — лев):

 Арыстан — специализированный лицей.
 Арыстан — спецподразделение Комитета Национальной Безопасности республики Казахстан.
 Арыстан — казахстанский хоккейный клуб из города Темиртау.